Telewizja w Turkmenistanie według stanu na grudzień 2014 roku, składa się z 7 kanałów. Wszystkie z nich są własnością państwową i są finansowane przez rząd. Są to:

Kanały nadawcy publicznego współpracują z CCTV, Rossija-24, Euronews i NHK.

Wszystkie kanały nadają w języku turkmeńskim, jednak na kanale Miras można oglądać rosyjskie ORT o wyznaczonych porach, a Turkmenistan TV, z racji, iż jest kanałem międzynarodowym, nadaje również w 6 innych językach: rosyjskim, angielskim, chińskim, arabskim, perskim i francuskim.

Treści 
Wszystkie turkmeńskie kanały mają cechę wspólną. Jest nią emisja propagandy rządowej, która wychwala jego działania i wieczną neutralność Turkmenistanu. Dużą część czasu antenowego zajmują transmisje poświęcone prezydentowi Turkmenistanu.

Treści przed wyemitowaniem sprawdzane są przez specjalną komisję. Turkmeńskie kanały telewizyjne przez kilka godzin dziennie retransmitują programy rosyjskiej telewizji Pierwyj, które również sprawdzane są m.in. pod kątem, czy nie zawierają treści krytycznych odnośnie do realiów Turkmenistanu. Silna cenzura w państwowych mediach spowodowała, że ponad 50% turkmeńskich widzów woli używać anten satelitarnych. W 2008 Prezydent Turkmenistanu Gurbanguly Berdimuhamedow zapowiedział walkę przeciwko antenom satelitarnym pod pretekstem, że szpecą elewacje budynków. Do dziś jednak można je spotkać na wielu domach.

Treści zagraniczne 
Produkcje zagraniczne (poza rosyjskimi) w turkmeńskiej telewizji emitowane są sporadycznie. Przykładowo kanał Miras ukazuje odcinki kanadyjskiej serii „Ania z Zielonego Wzgórza”.

Muzyka 
Na kanałach turkmeńskich można spotkać się jedynie z muzyką turkmeńską, co jest przejawem tamtejszego nacjonalizmu. Türkmen Owazy nadaje dużo koncertów muzyki turkmeńskiej, a także klipy muzyczne artystów z tego kraju. Teledyski również można zobaczyć na antenie kanału stołecznego i Ýaşlyk.

Specyfikacje technologiczne turkmeńskiej telewizji 
Wszystkie turkmeńskie kanały dostępne są tamże w formacie analogowym i cyfrowym, transmisja prowadzona jest w kompresji MPEG-4.

Odbiór satelitarny 
Wszystkie turkmeńskie kanały są nadawane w paśmie C na satelitach Yamal 300K (90°E) i Yamal-202 (49°E), lecz tylko pierwszy oferuje transmisję wszystkich turkmeńskich kanałów.

Przypisy

Bibliografia 
 SAT Kurier 12/2014, str. 36-37, ISSN 1428-216X

Linki zewnętrzne 
 Strona turkmeńskiej telewizji
 - Transmisja turkmeńskich kanałów telewizyjnych w sieci.
 mediabay.tv - Transmisja turkmeńskich kanałów telewizyjnych w sieci.
Watan - turkmeński serwis informacyjny